Санта-Кроче ( — Животворящий Крест) может означать:
 Санта-Кроче — один из шести районов Венеции.


Церкви 
 Санта-Кроче — базилика во Флоренции.
 Санта-Кроче — базилика в Лечче.
 Санта-Кроче-ин-Джерусалемме — одна из семи паломнических церквей Рима.

Титулярные церкви 
 Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.
 Санта-Кроче-ин-виа-Фламиния.

Коммуны 
 Санта-Кроче-Камерина — коммуна на Сицилии.
 Санта-Кроче-ди-Мальяно — коммуна в Молизе.
 Санта-Кроче-суль-Арно — коммуна в Тоскане.
 Санта-Кроче-дель-Саннио — коммуна в Кампании.

Люди 
 Сантакроче, Фабиано (род. 1986) — итальянский футболист.